Stefan Drews ist der Name folgender Personen:

* Stefan Drews (Volleyballtrainer) (* 1977), deutscher Volleyballtrainer
 Stefan Drews (Leichtathlet) (* 1979), deutscher Zehnkämpfer